Остряков — русская фамилия. Известные носители:

 Остряков, Александр Николаевич (1871—1937) — агрохимик, почвовед.
 Остряков, Василий Андреевич (род. 1959) — российский государственный деятель.
 Остряков, Николай Алексеевич (1911—1942) — советский лётчик морской авиации, генерал-майор.
 Остряков, Петр Алексеевич (1887—1952) — русский и советский ученый-радиотехник, доктор технических наук, профессор, автор работ по истории радиотехники.

См. также 
 Остряково